Biloussiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Beloussowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha, siehe Biloussiwka (Nowa Wodolaha)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Biloussiwka (Wosnessensk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sawran, siehe Biloussiwka (Sawran)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Biloussiwka (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy, siehe Biloussiwka (Tschornuchy)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Biloussiwka (Sumy)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Biloussiwka (Drabiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Biloussiwka (Dnister)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Biloussiwka (Tultschyn)

 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Biloussiwka (Konotop)